Панир — неоднозначный термин:

 Панир (геральдика) — геральдический термин; главное знамя.
 Панир (сыр) — продукт питания.

См. также 
 Памир
 Панири